

Села 
 Махнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Глобинська міська громада (до 2020 року — Глобинський район)
 Махнівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Горішньоплавнівська міська громада